bł. Robert Nutter (ok. 1555–1600) – angielski prezbiter, tercjarz dominikański, męczennik
 bł. Robert Le Bis (1719–1792) – francuski prezbiter, męczennik
 bł. Robert Franciszek Guérin du Rocher (1736–1792) – francuski jezuita, męczennik

Zobacz też:
 Święty Robert